Фазирование орбиты — орбитальный манёвр космического аппарата. Как правило, выполняется в ходе сближения и стыковки двух космических аппаратов, например — корабля и орбитальной станции. Манёвр состоит в изменении аргумента широты космического аппарата посредством изменения орбитального периода. В расчётное время выполняется необходимое число включений двигательной установки корабля. Орбита, на которой производятся эти динамические операции, называется орбитой фазирования.

В качестве примера использования фазирования орбиты можно привести описание манёвра сближения транспортного пилотируемого корабля «Союз» с МКС. Сближение и стыковка осуществляется по двухсуточной схеме. На 3 и 4-м витках корабль, посредством двухимпульсного манёвра дальнего сближения, переводится на орбиту фазирования. Двигаясь по этой орбите, транспортный корабль находится ниже МКС и догоняет станцию; для выполнения сближения и стыковки производятся последующие динамические операции. К ним относятся: одноимпульсный манёвр дальнего сближения (17-18 витки), заключительный манёвр дальнего сближения (30-31 витки), причаливание и стыковка корабля с МКС.

Примечания

Ссылки 
 М. Н. Бурдаев, Манёвр изменения положения искусственного спутника Земли на круговой орбите с использованием фазирующих витков траектории ISSN 2079-3316 ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ: ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ № 1(15), 2013, c.3-14
 Minimum-Time Orbital Phasing Maneuvers — AIAA, CD Hall — 2003 
 Phasing Maneuver 
 Ulrich Walter, Astronautics: The Physics of Space Flight page 240 «8.6.2 Phasing» 

Астродинамика
Орбиты